Geary (englische Form des irischen O'Gadhra) bezeichnet:
 Geary County, ein County in Kansas
 Geary (Oklahoma), eine Stadt in Oklahoma
 Geary (Software), ein freies E-Mail-Programm für Gnome

Geary ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Geary (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Cynthia Geary (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Dick Geary (1945–2021), britischer Historiker
 Geoff Geary (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 George Geary (1893–1981), englischer Cricketspieler
 George Reginald Geary (1873–1954), kanadischer Politiker
 Jackie Geary (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 John White Geary (1819–1873), US-amerikanischer Politiker
 Karl Geary (* 1972), irisch-US-amerikanischer Schauspieler und Autor
 Lois Geary (1929–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Patrick J. Geary (* 1948), US-amerikanischer Historiker
 Paul Geary, Musiker, Schlagzeuger der Band Extreme
 Thomas J. Geary (1854–1929), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Geary Act